НЕМО — український рок-гурт;
 NEMO — найбільший науковий музей Нідерландів;
 Nemo — десятий сингл Nightwish;
 У пошуках Немо — американський мультфільм.
 Капітан Немо — персонаж романів Жуля Верна.
 Ф. Немо — літературний псевдонім Пилипа Немоловського
 Немо — вулкан на острові Онекотан
Немо — харонський кратер.